Lyme Regis – miasto w Anglii

Miejscowości w USA:
 Lyme – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Lyme – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Lyme – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
Gminy w USA:
 Lyme (ang. Lyme Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Lyme (ang. Lyme Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Lyme (ang. Lyme Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Lyme (ang. Lyme Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron

Inne:
 Lyme Bay – zatoka w UK
 choroba z Lyme – inna nazwa boreliozy.